Färholmen (Kalixälven), onbewoond eiland in de Zweedse Kalixrivier
Färholmen (Morjärv), onbewoond cirkelvormig eiland in de Zweedse Kalixrivier
Färholmen (Rånerivier), rond eiland in de Zweedse Rånerivier